|-
| 73701 - || || 3 d'octubre, 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 73702 - || || 10 d'octubre, 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73703 Billings || || 6 d'octubre, 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| 73704 Hladiuk || || 6 d'octubre, 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| 73705 - || || 31 d'octubre, 1991 || Kitami || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| 73706 - || || 4 de novembre, 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73707 - || || 5 de novembre, 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73708 - || 1992 DV || 25 de febrer, 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 73709 - || || 29 de febrer, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 73710 - || || 4 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 73711 - || || 4 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 73712 - || || 2 de setembre, 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73713 - || || 2 de setembre, 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73714 - || || 30 de setembre, 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 73715 - || || 22 de setembre, 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73716 - || || 24 de desembre, 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73717 - || || 27 de gener, 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 73718 - || || 27 de gener, 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 73719 - || 1993 FT || 22 de març, 1993 || Stroncone || A. Vagnozzi
|-
| 73720 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 73721 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 73722 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 73723 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 73724 - || || 21 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 73725 - || || 21 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 73726 - || || 21 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 73727 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 73728 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 73729 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 73730 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 73731 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 73732 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 73733 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 73734 - || || 19 de juliol, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73735 - || || 18 d'agost, 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 73736 - || || 20 d'agost, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73737 - || || 15 de setembre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73738 - || || 15 de setembre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73739 - || || 17 de setembre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73740 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73741 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73742 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73743 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73744 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73745 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73746 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73747 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73748 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73749 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73750 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73751 - || || 20 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73752 - || || 7 de gener, 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 73753 - || || 5 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73754 - || || 11 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73755 - || 1994 CX || 7 de febrer, 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 73756 - || || 7 de febrer, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73757 - || || 7 de febrer, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73758 - || || 7 de febrer, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73759 - || || 8 de febrer, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73760 - || || 8 de febrer, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73761 - || || 6 d'abril, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73762 - || 1994 LS || 3 de juny, 1994 || Palomar || T. B. Spahr
|-
| 73763 - || || 2 de juny, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73764 - || || 4 de juliol, 1994 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 73765 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73766 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73767 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73768 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73769 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73770 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73771 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73772 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73773 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73774 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73775 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73776 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73777 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73778 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73779 - || || 2 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73780 - || || 5 de setembre, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73781 - || || 2 d'octubre, 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 73782 Yanagida || || 14 d'octubre, 1994 || Yanagida || A. Tsuchikawa, O. Muramatsu
|-
| 73783 - || || 28 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73784 - || || 8 de novembre, 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 73785 - || || 27 de novembre, 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 73786 - || || 30 de novembre, 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 73787 - || || 26 de novembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73788 - || || 6 de gener, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 73789 - || || 28 de gener, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73790 - || || 31 de gener, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73791 - || || 1 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73792 - || || 24 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73793 - || || 23 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73794 - || || 23 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73795 - || || 26 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73796 - || || 27 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73797 - || || 26 de maig, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73798 - || || 25 de juny, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73799 - || || 28 de juny, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73800 - || || 25 de juny, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
3